Ноэс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 34 км². Население — 967 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Покровителем города считается Кристо де ла Салуд.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 Nuez 

Муниципалитеты Толедо